Обфускация:

 Обфускация данных.
 Обфускация программ.